Кантеле (фін. kantele) - музичний інструмент
 Кантеле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена
 Кантеле () - муніципалітет у Франції.